52-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 11 марта по 27 октября 1989 года. Победителем стал московский «Спартак» (двенадцатый чемпионский титул).

Это был последний чемпионат СССР, в котором участвовали команды из Грузии и Литвы.

Начиная с этого сезона отменён лимит на ничьи.

Команды — участницы

Итоговая таблица

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Чемпионская гонка

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1989
1989